Villa Fontana puede referirse a:

 Villa Fontana, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Villa Fontana, localidad de la Provincia de Entre Ríos, Argentina; o
 Villa Fontana, barrio de Managua, Nicaragua.